Narail (stad) - Een stad in Bangladesh
Narail (zila) - Een district in Bangladesh
Narail Sadar upazila - Een subdistrict in Bangladesh